Касас-де-Дон-Педро ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 142,7 км². Население — 1674 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 160 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Portal De La Siberia Extremeña
 Página personal sobre Casas de don Pedro

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса